«I Still Haven't Found What I'm Looking For» () — песня ирландской рок-группы U2. Это вторая композиция из альбома The Joshua Tree, а также второй сингл выпущенный в поддержку этого диска. Песня стала общемировым хитом, и поднялась до первого места в американском Billboard Hot 100, став очередным синглом U2 покорившим этот чарт. На родине музыкантов песня также стала #1, в британском хит-параде она достигла 6-й строчки.

Композиция возникла из демозаписи отрывков уникальных ритмических рисунков ударника Ларри Маллена-младшего. Как и большая часть пластинки, она была вдохновлена интересом музыкантов к американской музыке. В музыкальном плане, «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» отражает влияние госпела, а её текст затрагивает тему духовной «жажды». Боно исполняет свою партию в верхнем , гитарист Эдж играет гармоничное арпеджио. Также была придумана изюминка — бэк-вокал на манер евангелического хора, который исполнили: Эдж, Брайан Ино и Даниэль Лануа.

Композиция была высоко оценена критиками и получила две номинации на 30-й церемонии премии «Грэмми», в категориях: «Запись года» и «Песня года». Впоследствии она стала одной из самых известных песен группы и была исполнена в ходе множества концертных туров. Многие критики и публицисты причислили «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» к когорте величайших композиций в истории музыки.

В 2004 году журнал Rolling Stone поставил песню на 93-е место в своём списке «500 величайших песен всех времён».

История создания 
Первоначально песня называлась «Under the Weather», её сочинили во время джем-сейшена, как и большую часть материала U2. «Поначалу для меня она звучала так, будто „Eye of the Tiger“ играет рэгги-группа», — вспоминал Эдж. «У этой песни был отменный бит» — отмечал Лануа — «Мне помнится, я напевал какую-то „классическую“ мелодию на ухо Боно. Он воскликнул: 'Вот оно! Подожди-ка!' — и ушёл… вернувшись с мелодией, которую мы все так хорошо знаем».

«Это музыка, которая рождает во мне настоящие эмоции — бежать к Богу сломя голову… либо нестись от него со всех ног» — сказал Боно в интервью Rolling Stone, «песня словно упивается своей амбивалентностью». «Это гимн сомнениям, которых у человека несомненно больше, чем самой веры» — описал песню Боно.

Хотя композиция «родилась» из ритма ударных (взятого из песни «Where the Girl»), который Лануа считает лучшим, что было в этой песне. Не малую роль в огранке этого «бриллианта» сыграл музыкальный талант Эджа. Звучание его гитары, Лануа назвал «чудесами панорамирования, звуком который отражал его индивидуальность и стал шагом в будущее». Боно вспоминал: 
Второй важной составляющей стал выразительный фальцет Боно. По воспоминания Лануа: 

Сам Лануа испытывает тёплые чувства к этой песне, продюсер много работал над ней и наслаждался процессом, который он описывал так: «У неё странное начало с барабанов, это скорее было похоже на строительство дома — начинается с фундамента, а в конце ты расставляешь мебель».

Отзывы критиков 
«I Still Haven’t Found What I'm Looking For» была тепло принята музыкальными критиками. Журналист Hot Press Билл Грэм описал композицию, как «умную, ручную работу — замечательный представитель рок-баллад, на американском радио», но посетовал на «ритмы группы гораздо более упругой и культивируемый, чем у их коллег по сцене того периода». Обозреватель газеты  предположил, что это песня была доказательством тезиса — группа может быть коммерчески успешной, не прибегая к рок-клише. Журнал  отметил, что текст Боно о «необходимости личной духовности» привёл к «уникальному сочетанию американского госпела и гойдельского соула». Несколько изданий, в том числе  и The Boston Globe, называли трек «гипнотическим» и интерпретировали его посыл (наряду с песней «Where the Streets Have No Name») как «духовном поиск» самих музыкантов. Песня заняла 18-е место в списке «Лучших синглов года» ежегодного опроса газеты The Village Voice — Pazz & Jop.

Наследие 
«I Still Haven’t Found What I’m Looking For» была признана многими музыкальными изданиями, как один из величайших песен всех времен. В 2001 году песня заняла 120-е место в рейтинге «Песни века» (несмотря на то, что группа ирландская). В 2003 году журнал Q поместил композицию на 148-ю строчку в своём списке «1001 величайшая песня всех времён». В 2005 году журнал Blender отметил трек 443-й строчкой в своём списке «500 величайших песен, с момента твоего рождения». Роберт Хилбёрн из газеты Los Angeles Times назвал её «Let It Be от U2», ссылаясь на знаменитую песню The Beatles. Кроме того, «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» была выбрана в числе пятисот песен, которые попали в символический список «500 песен, которые изменили рок-н-ролл» Зала славы рок-н-ролла.

«I Still Haven’t Found What I’m Looking For» попала в саундтрек фильма «Сбежавшая невеста», а также прозвучала несколько раз в киноленте «Сметённые огнём».

В 1990 году песня была перепета шотландской группой , их версия добралась до 6-й строчки в чартах Великобритании и Новой Зеландии. Также, она достигла 12-го места в национальном хит-параде Нидерландов.

Кавер-версию была исполнена в 5-м эпизоде («Город Ангелов») телесериала «Хор». По сюжету, Glee Club исполнили её, дабы продемонстрировать вершину своего мастерства на национальном хоровом конкурсе. Выбор композиции был мотивирован, тем что она любимая песня персонажа Финн Хадсона.

Список композиций

Хит-парады

Примечания
Сноски

Библиография

Ссылки 
 Текст песни  на сайте U2.com
 «I Still Haven’t Found What I’m Looking For»  на сайте U2.com

Песни U2
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни, спродюсированные Брайаном Ино
Рок-баллады
Песни Шер
Песни, спродюсированные Даниэлем Лануа
Синглы Island Records